L'Apache qui Rit est un supplément du journal Spirou créé en 1976 dans le  et publié jusque dans le . Il s'agit d'un supplément délirant qui permet aux auteurs débutants de travailler dans un cadre professionnel.

Historique

Liste des publications

Source 
L'Apache qui Rit sur le site Bdoubliees

Rubrique du journal Spirou